Pianosonate nr. 8 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 8 (Mozart)
 Pianosonate nr. 8 (Prokofjev)